Рапальський договір — назва двох міжнародних угод, підписаних після першої світової війни в італійському місті Рапалло:
 Рапальський договір (1920) — договір між Королівством Італія та Королівством сербів, хорватів і словенців
 Рапальський договір (1922) — договір між Німеччиною та Радянською Росією